Orhan Çıkırıkçı (Kırklareli, 15 de abril de 1967) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como meia.

Carreira 
Orhan Çıkırıkçı integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 1996.

Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996